7-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Швеции с 3 по 14 марта 1971 года. Это был третий чемпионат мира, прошедший в Швеции, до этого страна принимала чемпионаты 1963 и 1969 годов.

В седьмой раз подряд чемпионом мира стала сборная СССР.

Итоговая таблица

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1971

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Март 1971 года
Спорт в Швеции в 1971 году